Het ATP-toernooi van Hamburg 2005 (met de officiële naam Hamburg Masters) vond plaats van 9 tot en met 15 mei 2005. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Het toernooi van 2005 trok 104.500 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg